Забелло — литовская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Забелло, Антоний (?—1776) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, ловчий великий литовский, генерал-лейтенант литовских войск.
 Забелло, Аркадий Николаевич (1890—1917) — штабс-капитан, герой Первой мировой войны.
 
 Забелло, Пармен Петрович (1830—1917) — русский скульптор.
 Забелло, Шимон (1750—1824) — каштелян Минский.
 Забелло, Юзеф (? — 1794) — последний гетман польный литовский.
 Забела, Михаил Тарасович (? — 1740) — генеральный судья Войска Запорожского, дед князя Безбородко.
 Забела, Пётр Михайлович (1580—1689) — борзнянский полковник, родоначальник большого и в своё время видного на левобережной Украине рода Забелы.
 Забела, Степан Петрович (?—1694 ) — украинский государственный и военный деятель эпохи Гетманщины.

Составные фамилии 
 Забела-Врубель, Надежда Ивановна (1868—1913) — русская певица, сопрано.

См. также 
 Забелло — литовский дворянский род.
 Забелло — малороссийский дворянский род
 Забелин